Winti kan syfta på:

 Winti (religion) – en religion i Surinam
 Winti – vardagligt för en stad i norra Schweiz, se Winterthur